With You (Demis Roussos), een nummer van Demis Roussos uit 1973
 With You (Chris Brown), een nummer van Chris Brown uit 2008
 With You (Matt Simons), een nummer van Matt Simons uit 2012
 With You (Mariah Carey), een nummer van Mariah Carey uit 2018